Manuel Ignacio Salvatierra Suárez (Santa Cruz, Bolivia; 1821-Sucre, Bolivia; 4 de mayo de 1886) fue un abogado y político boliviano que desempeñó el cargo de ministro de Hacienda e Industria de Bolivia desde el 28 de octubre de 1876 hasta el 7 de mayo de 1878 durante el gobierno del presidente Hilarión Daza Groselle.

Biografía 
Manuel Ignacio Salvatierra nació el año 1821 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue hijo de don Manuel Salvatierra y de doña Mercedes Suárez. Realizó sus primeros estudios en el colegio de ciencias y artes de su ciudad natal. 

Una vez terminado el bachillerato, Salvatierra decidió trasladarse a vivir a la ciudad de Sucre para continuar con sus estudios superiores logrando ingresar a la carrera de derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) de donde se graduó como abogado de profesión el año 1847.

Rector de la USFX (1855-1857) 
Durante su vida laboral, Salvatierra trabajó como maestro en el Colegio Nacional Junín de la ciudad de Sucre y desde 1852 ingresó a la docencia universitaria dictando clases en la materia de Derecho Civil en la misma universidad USFX. Poco tiempo después, llegaría a ocupar el alto cargo de rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca desde 1855 hasta 1857.

Diputado de Bolivia (1855-1856) 

Ingresó a la vida política boliviana ocupando el puesto de diputado por el Departamento de Santa Cruz desde 1855 hasta 1856. Así mismo, Salvatierra fue también partidario y leal seguidor del famoso abogado y caudillo potosino José María Linares (quien se convertiría en Presidente de Bolivia desde 1857 hasta 1861).

Ministro de Hacienda e Industria de Bolivia (1876-1878) 
 
Una vez que el general Hilarión Daza derrocara al presidente Tomás Frías mediante un golpe des estado, éste decidió el 28 de octubre de 1876 designar a Manuel Ignacio Salvatierra como su nuevo ministro de Hacienda e Industria. Aunque cabe mencionar que algunas versiones señalan que Salvatierra junto a los nuevos ministros Eulogio Doria Medina y José Manuel del Carpio se vieron obligados a aceptar los cargos ministeriales porque antes Daza les había advertido que si no aceptaban los puestos pues él iba a designar como ministro a los sargentos de los batallones del Ejército de Bolivia. 

A pesar de no ser economista, Salvatierra logró sanear y reencaminar el Tesoro General de la Nación (TGN) con acertadas medidas económicas y reformas al entonces sistema monetario vigente.

Fiscal general de Bolivia (1880-1882) 

Una vez terminada la Guerra del Pacífico en el año 1880, el nuevo presidente boliviano Narciso Campero Leyes lo designó en el cargo de Fiscal General del Estado en donde ocuparía este puesto por un periodo de dos años hasta 1882.

Senador de Bolivia (1882-1886) 

Después de ocupar el cargo de fiscal general, Salvatierra decidió ingresar nuevamente a la política boliviana pero esta vez llegando a ser senador en representación del Departamento de Chuquisaca. Estuvo en dicho cargo político por alrededor de cuatro años hasta 1886.

Fallecimiento 
Finalmente en 1886 fue por segunda vez designado como rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca pero sin embargo ese mismo año Manuel Ignacio Salvatierra falleció en la ciudad de Sucre a sus 65 años de edad.

Véase también 
Eulogio Doria Medina

Referencias 

Hombres
Cruceños
Abogados de Bolivia
Ministros de Bolivia
Políticos de Bolivia